

Industrie met wortels in Tsjechië 
 Škoda Auto - een automerk van de Volkswagen Group
 Škoda Holding - een van oorsprong Tsjechische machinefabriek
 Škoda Transportation - een bedrijf dat (voornamelijk) rollend materieel bouwt
 Trams van Škoda - overzicht van de trams van Škoda Transportation

Overige 
 Paul Badura-Skoda - Oostenrijks pianist
 Skoda Xanthi - een Griekse voetbalclub